

События 
 Консулы: Гай Сульпиций Лонг (патриций) и Публий Элий Пет (плебей); диктатор: Гай Клавдий Красс Инрегиллен (патриций); начальник конницы: Гай Клавдий Гортатор (плебей; избраны при неблагоприятных предзнаменованиях, сложили полномочия).
 Первое избрание плебея претором (на 336 г.) в лице Квинта Публилия Филона.
 337/336 — Афинский архонт-эпоним Фриних.
 Афинский оратор Ктесифон предложил наградить Демосфена золотой короной. Против этого выступил Эсхин.
 Александр, сын Филиппа, едет в Афины для заключения мира. Встреча Александра с Диогеном.
 Филипп II Македонский созывает в Коринфе Панэллинский конгресс, который провозглашает объединение Греции в Панэллинский союз и объявляет войну Персии. Филипп II провозглашается стратегом-автократором (главнокомандующим) союза. Ликвидация Делосского союза.
 Развод Филиппа с Олимпиадой. Свадьба с Клеопатрой, племянницей Аттала. Ссора Филиппа и Александра. Александр уехал к иллирийцам, а Олимпиада ухала к родне в Эпир . Но затем Александр помирился с отцом и вернулся в Македонию.

Скончались 
 Ариобарзан II Ктист (род. 363 до н. э.) — персидский сатрап Понта.
 Дионисий Младший (род. 397 до н. э.) — тиран Сиракуз в 367—356 и 347—344 годах до н. э.
 Тимолеон (род. 411 до н. э.) — коринфский политик и полководец.
 Тимофей Гераклейский (род. 367 до н. э.) — тиран Гераклеи Понтийской в 345—337 годах до н. э.
 Шэнь Бухай (род. 385 до н. э.) — китайский политик и философ, один из основателей легизма.

См. также

Примечания